Anastasija Siergiejewna Tichonowa (; ur. 21 stycznia 2001) – rosyjska tenisistka, finalistka juniorskiego French Open 2019 w grze podwójnej dziewcząt.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała trzy singlowe oraz dziesięć deblowych turniejów rangi ITF. 6 marca 2023 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 166. pozycję, natomiast 6 lutego 2023 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 163. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra podwójna (1)

Bibliografia 

Rosyjskie tenisistki
Urodzeni w 2001